Chin bezeichnet:
 Chin (Volk), eine Volksgruppe in Myanmar (Birma)
 Chin-Staat, Staat in Myanmar
 Japan Chin, eine Hunderasse
 einen der frühjapanischen Fünf Könige von Wa

Chin ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Chin Yong (1958–2011), malaysischer Opernsänger (Tenor)
 Cheryl Chin (* 1979), singapurische Schauspielerin
 Elias Camsek Chin (* 1949), palauischer Politiker
 Felix Chin (* 1979), bruneiischer Tennisspieler
 Frank Chin (* 1940), chinesisch-US-amerikanischer Schriftsteller
 Hendrick Chin A Sen (1934–1999), surinamischer Internist und Politiker
 Joel Chin († 2011), jamaikanischer Musikproduzent
 John Chin (* 1976), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jon Chin (* ~1940), australischer Badmintonspieler
 Judy Chin, Maskenbildnerin
 Karen Chin (* 1974), jamaikanische Reggaeton- und Dancehall-Sängerin, siehe Sasha (Sängerin)
 Tessanne Chin (* 1985), jamaikanische Popsängerin
 Tiffany Chin (* 1967), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Tina Chin Fei (* 1942), chinesische Schauspielerin
 Tsai Chin (* 1936), britisch-chinesische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Tyler Chin (* 1988), jamaikanischer Tennisspieler
 Vincent Chin (1937–2003), jamaikanischer Musikproduzent und Unternehmer
 Yalal Chin (1943–2010), malayischer Schauspieler 

 Chin Eei Hui (* 1982), malaysische Badmintonspielerin
 Chin Kuai-ti (1915–1937), chinesischer Boxer
 Chin Peng (1922–2013), malaysischer Politiker und Geschäftsmann
 Chin Shunshin (1924–2015), taiwanisch-japanischer Schriftsteller
 Chin Un-suk (* 1961), südkoreanische Komponistin

Ch'in ist
 eine alternative Schreibweise des chinesischen Wortes Qin

Siehe auch:
 Chinh
 Chinn